Il doppio del torneo di tennis Copa Sevilla 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcelo Charpentier e Jose Frontera che hanno battuto in finale Eduardo Nicolas-Espin e German Puentes-Alcaniz 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Eduardo Nicolas-Espin /  German Puentes-Alcaniz (finale)
 Petr Dezort /  Thomas Shimada (quarti di finale)

 Francisco Costa /  Cristiano Testa (semifinali)
 Marcelo Charpentier /  Jose Frontera (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 1999